Васьково (остановочный пункт) - остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен в деревне Васьково Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда 
По состоянию на 2015 год для пригородного сообщения не используется.

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области